Delphi Prism — язык программирования, который происходит от языков Oxygene и . Это позволяет создавать программы для платформ .NET, Mac и Linux (поддержка Mono). Почти весь синтаксис Delphi Prism происходит из языка Oxygene. Delphi.NET имеет мощные реализованные технологии, такие как DBX4 и  и несколько других, которые язык Oxygene не имеет.

Подробнее о языке Delphi Prism 
Delphi Prism ориентирована на приложения баз данных и предоставляет разработчикам архитектуру доступа к базам данных через DbExpress. Эта архитектура интегрирована в ADO.NET и позволяет клиентам получить доступ ко многим базам данных. Разработчики ASP.NET могут использовать встроенные механизмы защиты (членство), роль (роли), профиль и другие свойства, предоставляемые интерфейсом ASP.NET для различных клиентских решений базы данных.
Delphi Prism поддерживает Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), ASP.NET, LINQ и Silverlight.
Delphi Prism поддерживает генерические типы и последовательности.
Delphi Prism поддерживает параллельные вычислительные функции:

Параллельные петли.
Асинхронные блоки.
Механизмы программирования синхронного контроля доступа (размещение, защищённые секции).

Компилятор Delphi Prism генерирует исходный код, совместимый с компилятором CLI, поэтому разработчики имеют полный доступ ко всем языковым и исполнительным функциям .NET 3.5.

Среда программирования 
Delphi Prism предназначена для среды разработки Microsoft Visual Studio 2008. Delphi Prism имеет две версии пакета без окружения, предназначенного как дополнение к существующей установки Visual Studio, и отдельной, которая содержит эту среду, однако лишена компиляторов Microsoft (C++, C#, Visual Basic).

См. также 
(Среды программирования — для диалекта языка Pascal)

Delphi.NET 
Kylix 
Lazarus

(Другие языки платформы .NET)

 C# 
 C++/CLI 
 Nemerle 
 Oxygene 
 Visual Basic .NET 

(Платформа .NET) 

 .NET
 Mono
 DotGNU
 MonoDevelop
 SharpDevelop

Дополнительные источники 
 Oxygene Wiki
 Домашняя страница Oxygene
 Oxygene / Форум, посвященный Chrome, на сайте C-Sharp-Forum.de (на немецком языке)
 Компилятор Object Pascal компании RemObjects Software (Обзорная статья на сайте «Компьютер-пресс»)
 OXYGENE 3.0 глоток кислорода для Object Pascal
 Visual Studio>Tools>RemObjects Oxygene

Объектно-ориентированные языки программирования
Языки программирования платформы .NET
Паскаль
Компиляторы языка Object Pascal
Object Pascal